Oberst Redl bezeichnet:
 Alfred Redl (1864–1913), einen Oberst der österreich-ungarischen Armee

Oberst Redl steht für:

 Oberst Redl (1925), einen Film von Hans Otto Löwenstein mit Robert Valberg
 Oberst Redl (1985), einen Film von István Szabó mit Klaus Maria Brandauer
 Spionage (Film) (Verweistitel Oberst Redl), einen Film von Franz Antel aus dem Jahr 1955 mit Ewald Balser